Добрышин — русская фамилия; имеет женскую форму Добрышина.

Известные носители 
 Добрышин, Александр Фёдорович (1871—1942) — Георгиевский кавалер; генерал-майор; 31 марта 1916.
 Добрышин, Алексей Николаевич (1913—?) — советский лыжник. Заслуженный мастер спорта СССР, шестикратный чемпион СССР.
 Добрышин, Николай Филиппович (1813—1882) — генерал-лейтенант, начальник артиллерии Одесского военного округа.
 Добрышин, Федор Иванович — депутат сената парламента Казахстана II созыва